Mistrzostwa Europy U-18 w Koszykówce Mężczyzn 2011 – 28. finały mistrzostw Europy U-18 w koszykówce mężczyzn odbywały się w dniach od 21 lipca do 31 lipca we Wrocławiu. Turniej był rozgrywany pod patronatem FIBA, a jego organizatorami były: Polski Związek Koszykówki i WKK Wrocław.

Decyzję o wyborze organizatorów Mistrzostw Europy U-18 w Koszykówce Mężczyzn 2011 zarząd FIBA Europe podjął 5 grudnia 2010 w Monachium. Ostateczną decyzję o wyborze miasta organizującego zawody ogłoszono 21 kwietnia 2011 roku.

Ambasadorem mistrzostw był Adam Wójcik. Ponadto turniej swoim wizerunkiem wspierali także m.in. Tomasz Adamek, Marcin Gortat, Maciej Zieliński i Michał Ignerski.

Mistrzostwo Europy do lat 18 zdobyli Hiszpanie, którzy w finale pokonali Serbów. Trzecie miejsce zajęli Turcy. Tytuł MVP zdobył Hiszpan Alex Abrines, który został także wybrany do „pierwszej piątki” turnieju. Oprócz niego do tego grona wybrani zostali także: Polak Przemysław Karnowski, Serbowie Vasilije Micić i Nenad Miljenović oraz Hiszpan Daniel Díez.

Obiekty 
Turniej finałowy przeprowadzony został w 2 wrocławskich halach sportowych. Ceremonia otwarcia odbyła się 20 lipca 2011 roku w hali Orbita. Wszystkie spotkania zostały rozegrane w hali Orbita i hali należącej do Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Początkowo głównym kandydatem do organizacji zawodów była Zielona Góra (mecze miały być rozgrywane w hali MOSiR). Ostatecznie jednak miasto nie zaoferowało pomocy finansowej w organizacji imprezy, w związku z czym organizację zawodów przyznano Wrocławiowi, którego władze miejskie wyłożyły na ten cel około 350 tysięcy złotych. Ponadto o organizację Mistrzostw Europy U-18 w Koszykówce Mężczyzn 2011 starały się także Krosno i Trójmiasto, jednak nie podjęły one żadnych konkretnych działań, żeby przekonać Polski Związek Koszykówki. Ostateczną decyzje o wyborze miasta organizującego zawody ogłoszono 21 kwietnia 2011 roku.

Uczestnicy

Podział na grupy 
Na podstawie wytycznych FIBA Europe wszystkie zakwalifikowane zespoły podzielono na koszyki przed losowaniem grup. Drużyny z jednego koszyka nie mogły grać ze sobą w pierwszej rundzie turnieju finałowego. Losowanie grup odbyło się 15 stycznia 2011 roku w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa.

Pierwsza faza grupowa

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela

Wyniki

Grupa C

Tabela

Wyniki

Grupa D

Tabela

Wyniki

Druga faza grupowa

Grupa E

Tabela

Wyniki

Grupa F

Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Drabinka turniejowa (miejsca 1–8)

Mecze o miejsca 5-8

Mecze o miejsca 9-12

Klasyfikacja końcowa

Finanse

Budżet 
Budżet imprezy wynosi około 1,5 miliona złotych, z czego ponad połowa pochodzi od reprezentacji i Międzynarodowej Federacji Koszykówki, 350 tysięcy złotych przekazało miasto Wrocław, a 100 tysięcy złotych klub WKK Wrocław. Ponadto około 250 tysięcy złotych ma pochodzić z wpływów komercyjnych i sprzedaży biletów.

Sponsorzy 
Sponsorami Mistrzostw Europy U-18 w Koszykówce Mężczyzn 2011 zostały firmy Mineral Zdrój, Alior Bank, Honda, Molten oraz Reebok. Ponadto organizację zawodów wspierają także finansowo miasto Wrocław, klub WKK Wrocław i, w ramach kampanii promocyjnej I Feel Slovenia, Słowenia.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

U18 mężczyzn 2011
2011 w koszykówce
Koszykówka w Polsce
2011 w polskim sporcie
Zawody sportowe we Wrocławiu